Вълчища може да се отнася за:

 Вълчища, на гръцки Идреа, село в дем Мъглен, Гърция;
 Вълчища, на гръцки Домирос, село в дем Амфиполи, Гърция.

Вижте също 
 Ливади със старо име Вулчища, село в дем Пидна-Колиндрос, Гърция.